iFolder — один из крупнейших российских файлообменных хостингов, принадлежавший компании Agava. Закрыт в начале 2017 года.

Бизнес-модель 
Сервис iFolder предоставлял возможность пользователям сохранять и распространять файлы.

Пользоваться сервисом можно было либо бесплатно, просматривая рекламу, либо внося оговоренную плату.

Размещение рекламы и взимание платы с пользователей являлись основными источниками дохода сервиса. По словам представителя компании владельца, выручка от рекламы на начало 2010 года составляла около 200 тыс. рублей в день.

Техническая организация 
На начало 2010 года на сервисе размещалось около 1,5 ТБ данных, каждый день загружалось около 30 000 файлов.

Файлы, хранимые на сервисе, записываются с большой долей избыточности, по сути с использованием своей файловой системы.

На начало 2010 года для оказания услуги использовалось более 70 серверов, физически размещённых в датацентре Golden Telecom.

Приостановка работы iFolder в 2010 году 
Заметный общественный резонанс вызвало закрытие и последующее восстановление работы сервиса после вмешательства первых лиц России.

17 марта 2010 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью поиска детской порнографии и владельца файлов, размещённых на сайте iFolder.ru представители МВД прибыли в датацентр Golden Telecom, где размещаются серверы, обеспечивающие работу этого сервиса. Сотрудники Агавы предложили оказать максимальное содействие в поиске и получении нужной информации, а также в установлении личности пользователя, который её разместил. Однако сотрудники милиции отказались от этого предложения и выразили желание произвести изъятие всего оборудования для проведения собственной экспертизы.

В результате переговоров вывоз оборудования удалось предотвратить, но сотрудники МВД выключили и опечатали все серверы проекта iFolder.

Кроме серверов, отвечающих за функционирование сервиса iFolder.ru были обесточены и первичные DNS-серверы компании.

19 марта 2010 года глава МВД Рашид Нургалиев по поручению президента РФ Дмитрия Медведева поручил проверить законность и обоснованность оперативно-розыскных мероприятий, проведённых в отношении компании AGAVA, разработчика и администратора файлообменного сервиса iFolder.

20 марта 2010 года сервис возобновил работу в полном объёме.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Файлообменные сервисы